snoza – część ula
 Snoza – przysiółek wsi w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Snoza – przysiółek wsi w gminie Mszana Górna
 Snoza – szczyt w Beskidzie Małym